Первая лига 1931 () — 2-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Группа А

Результаты матчей

Группа В

Результаты матчей

Матчи за чемпионство

Пояснения к таблице

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1931
Футбол в Европе в 1931 году
1931 год в Албании